Николай Дмитриевич Устинов (1931—1992) — советский учёный, радиофизик и радиотехник, член-корреспондент Академии наук СССР (1981), Герой Социалистического Труда (1980). Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники. Основоположник лазерной локации; создатель и руководитель научной школы в области лазерной техники. Автор свыше  работ.

Биография 
Родился 14 июня 1931 года в Ленинграде в семье Д. Ф. Устинова, рабочего и студента Военно-механического института, будущего советского государственного деятеля.

С 1941 года жил в Москве, куда переехал его отец. Во время Великой Отечественной войны до 1943 года находился с матерью в эвакуации в Перми. После возвращения в Москву, в 1949 году, окончил среднюю  и в этом же году поступил в МВТУ имени Н. Э. Баумана. Окончил вуз только в 1959 году, получив в этот период времени травму позвоночника.

С 1959 года Николай Устинов трудился на предприятиях военно-промышленного комплекса Москвы. Несколько лет работал в Центральном
конструкторском бюро «Луч». В 1978 году был назначен генеральным конструктором боевых лазерных комплексов в только образованное НПО «Астрофизика». Был главным конструктором военной техники с использованием лазера. Являлся генеральным директором и генеральным конструктором НПО «Астрофизика». Покинул НПО «Астрофизика» в августе 1986 года. Одновременно в 1973—1986 годах работал по совместительству на кафедре квантовых оптических систем Московского физико-технического института.

С 1988 по 1991 годы Н. Д. Устинов — директор Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова Академии наук СССР. Кандидат технических наук с 1968 года, доктор технических наук (1977), профессор (1978). Являлся членом межведомственного совета АН СССР, пленума Высшей аттестационной комиссии СССР и редколлегии журнала «Квантовая электроника».

Кроме научной, занимался общественной деятельностью, будучи членом КПСС, в 1973—1986 годах являлся членом Тушинского районного комитета КПСС Москвы.

Умер 8 ноября 1992 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

В архиве Российской академии наук имеются материалы, относящиеся к Н. Д. Устинову.

Награды 

 Герой Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». За выдающиеся заслуги в создании новых образцов специальной техники (1980);
орден Ленина (1980);
орден Трудового Красного Знамени (1971);
медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970);
медаль «За трудовое отличие» (1966);
медаль «Ветеран труда» (1984);
 Государственная премия СССР в области науки и техники (1975).

Примечания

Ссылки 
 
 
 С уловом главный конструктор боевых лазеров Устинов Николай Дмитриевич и Грицак Петр Климентьевич
 

Радиофизики
Радиотехники СССР
Доктора технических наук
Члены-корреспонденты АН СССР
Члены-корреспонденты РАН
Директора ИИЕТ РАН
Выпускники МГТУ
Преподаватели Московского физико-технического института
Члены КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище